Э́лли (Alley, Allie, Ellie) может быть именем или фамилией:

Фамилия 
 Элли, Брэдли (род. 1986) — барбадосский пловец.
 Элли, Кёрсти (1951—2022) — американская актриса и комедиантка.
 Элли, Ричард (род. 1957) — американский геолог.

Имя 
 Алексиу, Элли (1894—1988) — греческая писательница и переводчица.
 Голдинг, Элли (род. 1986) — английская певица и композитор.
 Грант, Элли (род. 1994) — американская актриса.
 Деберри, Элли (род. 1994) — американская актриса-подросток и фотомодель.
 Джексон, Элли (род. 1988) — певица, автор песен группы La Roux.
 Дик, Элли (род. 1965) — шотландский футболист, полузащитник.
 Кемпер, Элли (род. 1980) — американская актриса.
 Паппа, Элли (1920—2009) — греческая революционерка, переводчица, журналистка, писательница и политическая деятельница.
 Либер, Элли (род. 1932) — австрийская саночница, выступавшая за сборную Австрии в конце 1950-х годов, чемпионка мира и Европы.
 Макдональд, Элли (род. 1988) — канадская актриса.
 Миллс, Элли (род. 1951) — американская телевизионная актриса.
 Моррисон, Элли (1904—1966) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион США (1926—1928) по вольной борьбе.
 Ней, Элли (1882—1968) — немецкая пианистка.
 Охович, Элли (род. 1983) — американская конькобежка, специализирующаяся в беге на 500 и 1000 метров.
 Уокер, Элли (род. 1961) — американская актриса.
 Хойс-Кнапп, Элли (1881—1952) — германский общественный деятель, жена первого президента ФРГ Теодора Хойса.
 Шиди, Элли (род. 1962) — американская киноактриса.
 Элли Хейз (род. 1987) — сценический псевдоним американской порноактрисы.
 Юрьев, Элли Михайлович (1936—2001) — народный художник Чувашии.
 Элли (род. 1987) — канадская женщина-рестлер.

Медиа 
 «Элли и Джулс» — австралийский детский мини-сериал.
 «Элли Паркер» — американская малобюджетная драма с элементами комедии.
 «Элли Макбил» — американский комедийно-драматический телесериал.

Персонажи 
 Элли — ётун (великанша) в скандинавской мифологии.
 Элли Смит — персонаж сказок об Изумрудном городе.
 Элли — персонаж серии компьютерных игр The Last of Us.

Другое 
 (616) Элли — астероид, открытый в 1906 году.